Чемпиъншип е второто ниво в английския футбол. Състои се от 24 отбора. Първите два тима в крайното класиране влизат директно във Висша лига, останалите отбори до шесто място играят плейоф за влизане. Последните три тима в класирането изпадат в Първа лига.

Настоящи отбори 
Настоящи отброи състезаващи се в Чемпиъншип към сезон 2019/20.

Резултати

Шампиони, втори места и плейофи

Изпаднали отбори (от Чемпиъншип в Първа лига)

Изпаднали отбори (от Висшата лига в Чемпиъншип)

Промотирани отбори (от Първа лига в Чемпиъншип)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Чемпиъншип
Чемпиъншип